Elna Reinach e Patrick Galbraith erano i detentori del titolo, ma hannpp perso nel 1º turno contro Mary Pierce e Luke Jensen.

Meredith McGrath e Matt Lucena hanno battuto in finale 6–4, 6–4 Gigi Fernández e Cyril Suk.

Teste di serie

 Larisa Neiland /  Mark Woodforde (primo turno)
 Lisa Raymond /  Mark Knowles (primo turno)
 Gigi Fernández /  Cyril Suk (finale)
 Brenda Schultz /  Rick Leach (quarti di finale)

 Elna Reinach /  Patrick Galbraith (primo turno) 
 Martina Navrátilová /  Jonathan Stark (quarti di finale) 
 Manon Bollegraf /  Trevor Kronemann (primo turno) 
n/a

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

US Open 1995